Ludvig av Bayern kan syfta på bland andra:

 Ludvig IV (tysk-romersk kejsare)
 Ludvig I av Bayern
 Ludvig II av Bayern
 Ludvig III av Bayern